Коста Биолчев, наричан Коста Карата, е български предприемач и възрожденец от Македония.

Биография 

Роден е в град Прилеп, Османската империя, днес в Северна Македония. Произхожда от големия род Биолчеви, брат е на Диме Биолчев; баща е на Милан Биолчев и Параскева Лозанчева. Занимава се със сарафство и в същото време е един от водачите на движението за българска църковна независимост в града. Грижи се за децата на зет си Анастас Лозанчев, който се занимава с революционна дейност.

Родословие

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Родени в Прилеп
Коста